Hakan - nome proprio di persona turco maschile
Håkan - nome proprio di persona svedese maschile
Hakan - personaggio della serie Street Fighter
Ahmet Hakan - scrittore e giornalista turco
Fikret Hakan - attore turco